АНФ:
 Алгебраическая нормальная форма — форма представления булевых функций.
 Альпина нон-фикшн (издательство) — название книжного издательства.